W Polsce 
 Lubnów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie 
 Lubnów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice 
 Lubnów – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Pokój
 Lubnów – dawna gmina
 Lubnów – gromada

Zobacz też Lubnowo